Strnadt ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Strnadt (1909–1980), österreichischer Schriftsteller und Mundartdichter
 Julius Strnadt (1833–1917), österreichischer Politiker und Historiker

Siehe auch:
 Strnad